Джо́зи Джей То́та (; род. 5 августа 2001), ранее известная как Дж. Дж. То́та (), — американская актриса.

Личная жизнь 
Тота родилась в Сакраменто, Калифорния, в семье Кристин и Сухеля Тота. У неё есть старшие сестра и брат. Тота имеет палестинские и ливийские корни.

В августе 2018 года Тота совершила каминг-аут как транс-женщина.

Карьера 
Тота начинала карьеру, играя мужские роли, прежде чем в 2018 году совершила каминг-аут. В 2012 году она появилась в роли диктатора Лила для AwesomenessTV, а в 2013 году присоединилась к сериалу оригинальному сериалу Disney Channel «Джесси». Она также появилась с гостевыми ролями в телесериалах «Бывшие», «Новенькая», «Две девицы на мели» и «Хор». В 2013 году Тота получила постоянную роль в ситкоме NBC «Вернуться в игру», который был закрыт после одного сезона.

В 2016 году она появилась в комедийной драме Криса Келли «Другие люди», за роль в котором получила положительные отзывы критиков, а в 2017 году имела роль в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

Тота исполняла постоянную роль в комедийном сериале Минди Калинг «Чемпионы», транслировавшегося в 2018 году и закрытого после одного сезона. В 2019 году она появилась с гостевыми ролями в сериалах «Другие двое» и «Ник вам покажет». В июне 2019 года было объявлено, что она получила постоянную роль в пилоте Уитни Каммингс и Ли Дэниелса «Хорошие люди». В январе 2020 года было объявлено, что Тота получила главную роль в возрождении сериала «Спасённые звонком».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Трансгендерные и транссексуальные актрисы
Киноактрисы США